Simon Wecker ist der Name folgender Personen:

 Simon IV. Wecker (um 1444–1499), Graf von Zweibrücken-Bitsch
 Simon V. Wecker (1505–1540), vorletzter Graf von Zweibrücken-Bitsch